CZ steht für:

 Tschechien, nach ISO 3166
 Česká zbrojovka, verwendet von den tschechischen Waffenwerken Česká zbrojovka (Uherský Brod) und Česká zbrojovka (Strakonice). Letzteres war auch durch seine Motorradproduktion bekannt.
 Cetanzahl, ein Wert für die Zündwilligkeit von Dieselkraftstoff
 China Southern Airlines, IATA-Code der Fluggesellschaft
 Chrysler CZ, ein Pkw-Modell aus dem Jahr 1935
 Citratzyklus in der Biochemie
 Computer Zeitung, eine Fachzeitschrift die im Konradin Verlag Robert Kohlhammer erscheint
 Condition Zero, einer Version von Counter-Strike, siehe Counter-Strike #Counter-Strike: Condition Zero
 Langer Marsch (Rakete), eine der Bezeichnungen einer chinesischen Trägerrakete
 Cellesche Zeitung
 Cubic Zirconia, das in der kubischen Kristallstruktur stabilisierte Zirconium(IV)-oxid, s. a. Zirkonia
 Czochralski-Verfahren, ein Verfahren zur Züchtung von Einkristallen hoher Qualität aus der Schmelze
 CZ.NIC, eine privatrechtliche Organisation mit Sitz in Prag
 Changpeng Zhao, ein chinesisch-kanadischer Geschäftsmann

auf Kfz-Kennzeichen:

 Italien: Provinz Catanzaro
 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Jessheim in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Portugal
 Türkei:
 Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Corps Consulaire (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

cz steht für:
 .cz, die Top-Level-Domain von Tschechien

CZ